Rudolf Fischer puede referirse a:
 Rudi Fischer (1912–1976), piloto de automovilismo suizo.
 Rudolf Fischer (escritor) (1901–1957), escritor alemán.
 Rudolf Fischer (músico) (1913–2003), músico alemán
 Rudolf Fischer (historiador) (1923–2016), historiador rumano